Это список кавер-версий известных музыкальных исполнителей, которые записали одну или несколько песен, написанных или записанных американской певицей Мадонной. 

Кавер-версии песен Мадонны стали появляться ещё в 1980-х по причине большого успеха её творчества. С тех пор были выпущены десятки версий на разных языках и в самых различных жанрах — в их числе и трибьют-альбом в исполнении Королевского филармонического оркестра и струнного квартета Vitamin String. Отдельные версии получили положительные отзывы музыкальных критиков и попали в хит-парады. В 2010 году саундтрек с песнями Мадонны в исполнении актёров сериала «Хор» Glee: The Music, The Power of Madonna возглавил альбомный чарт Billboard 200.

Кавер-версии на песни других исполнителей в исполнении Мадонны — например, «Fever» Литтл Вилли Джона и «American Pie» Дона Маклина — не включены в список. Статья также не включает исполнения песен на телевидении, неймдроппинг и отсылки на песни Мадонны в массовой культуре.

Ключ 
       Обозначает  или другой трибьют.
         Обозначает сингловый релиз, попавший в чарт.

Список

Оркестры

Каверы, попавшие в чарты

См. также 
 Трибьют-альбомы Мадонне

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Covers of Madonna songs and/or songs covered by Madonna on WhoSampled

Списки песен
Мадонна